Cantor signifie :
Chanteur en latin ; plus spécifiquement : chantre d'église ; soit l'équivalent du Hazzan, dans la culture juive ;
chef de chœur ou maître de chapelle (directeur de la musique d'une église, dans les pays allemands) : celui qui dirige le chœur, d'abord envisagé dans sa finalité liturgique. C'est donc le responsable de la musique, depuis l'exécution des chorals (base de la liturgie luthérienne née au ), jusqu'à la composition et l'exécution des motets, en passant par l'enseignement des disciplines musicales nécessaires à ces pratiques. Par exemple : maître de musique d'une église cathédrale ou d'un autre type d'église (généralement collégiale), ainsi que maître de la musique de la chapelle de la cour, ou d'un prince (on dit alors : Hofkapellmeister).

En particulier, « le cantor de Leipzig » désigne souvent Jean-Sébastien Bach.

Patronyme 

 Bernard Cantor (1916-1996) banquier américain et collectionneur d'art
 (1935-2012), mathématicien américain
 Eddie Cantor (1892-1964), né Israel Iskowitz, chanteur et acteur américain.
 Eric Cantor (né en 1963), homme politique américain
 Georg Cantor (1845-1918), mathématicien allemand qui a joué un rôle important dans la naissance de la théorie des ensembles
 Maurice Cantor (1921-2016), prêtre catholique français devenu évêque schismatique, fondateur de l'Église Sainte-Marie de Mont-Saint-Aignan
 Max Cantor (1959-1991), journaliste et acteur américain
 Mircea Cantor (né en 1977), artiste roumain
 Moritz Benedikt Cantor (1829-1920), historien des mathématiques
 Norman Cantor (1929-2004), historien canadien, spécialiste du Moyen Âge
 Philippe Cantor (19?-), chanteur français, baryton-basse
 Roberto Burgos Cantor (1948-2018) écrivain colombien
 Theodore Edward Cantor (1809-1860), biologiste danois

Voir aussi 
 Cantor peut aussi faire référence à :
 l'escalier de Cantor, l'espace de Cantor, le paradoxe de Cantor
 la Médaille Cantor
 un orgue électronique inventé par Émile Leipp.

 Patronyme 
 
 , Kanter
  (Kantorovich)
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif